Flying Carpet Air Transport & Services, een luchtvaartmaatschappij uit Libanon
 Vliegend tapijt (attractie), een bepaald attractietype
 Vliegend tapijt, een mythisch tapijt uit Oosterse sprookjes.
 Magic Carpet, een Engelse term voor een lopende band die als skilift dient.